O Varginha Rugby Clube é uma agremiação esportiva brasileira que pratica o Rugby. O clube foi fundado no dia 29 de maio de 2001 e está sediada no município de Varginha, no estado de Minas Gerais.

História 
O Varginha Rugby surgiu em decorrência de uma divisão do Minas Rugby, clube de Rugby que também é da cidade de Varginha. Com a experiência na prática da modalidade, o clube disputou em 2001, no primeiro mês de atividade, a Copa Minas-São Paulo de Rugby, na qual conquistou o vice-campeonato.

No ano de 2002, o time disputou o Campeonato Brasileiro de Rugby Série B e conquistou o título ao derrotar o Curitiba Rugby Clube na final. A conquista deu o direito do clube disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Rugby em 2003, mas a fraca campanha fez a equipe ser rebaixada para a Segunda Divisão. No ano seguinte, o time mineiro conquistou pela segunda vez a Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar novamente o Curitiba na final.

O time varginhense também se destacou na modalidade Seven a Side, ao conquistar boas colocações em torneios de expressão nacional. O clube também já organizou o Torneio ET Sevens, torneio que contou com a participação dos principais clubes do Rugby brasileiro. Além disso, o clube já cedeu atletas para as seleções brasileiras de Rugby Union e Rugby Sevens.

Títulos 

Categoria Adulto Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby Série B campeão 2 vezes (2002 e 2004)
  Campeonato Mineiro de Rugby Sevens campeão 1 vez (2010)
  Campeonato Mineiro de Rugby vice-campeão 5 vezes (2010, 2011, 2012), 2013, 2014)
  &  Copa Minas-São Paulo de Rugby vice-campeão 1 vez (2001)

Ligações externas 

 Blog do Varginha Rugby Clube
 Site Oficial da Federação Mineira de Rugby

Times de rugby de Minas Gerais
Fundações em Minas Gerais em 2001